Sotnikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Dmitrijewna Sotnikowa (* 1996), russische Eiskunstläuferin
 Anna Sergejewna Sotnikowa (* 1982), russische Biathletin
 Julija Wladimirowna Sotnikowa (* 1970), ehemalige russische Sprinterin